Ма́рджори Ре́йнольдс (), в девичестве — Гу́дспид (; 12 августа 1917, , Айдахо, США — 1 февраля 1997, , Калифорния, США) — американская  и .

Биография 
Дочь доктора и его жены, Рейнольдс родилась под именем Марджори Гудспид в Буле, штат Айдахо. Она играла в кино как под фамилией Гудспид, так и под фамилией Мур. Когда ей было 3 года, её семья переехала в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Она начала брать уроки танцев в возрасте 4-х лет. Она училась в средней школе Лос-Анджелеса.

Начиная с 6 лет, Рейнольдс была признанной детской актрисой, играя в таких немых фильмах, как «» (1923). Её первая «говорящая» роль состоялась в фильме «» (1937). Она появилась в эпизодах в многочисленных фильмах, в том числе «Унесённые ветром» (1939). У Рейнольдса есть звезда в телевизионном разделе Голливудской аллеи славы, на 1525-й улице Вайн, которую она получила 8 февраля 1960 года.

В 1936—1952 годы Марджори была замужем за кастинг-директором Джеком Рейнольдсом (1909—1990), от которого родила свою единственную дочь — Линду Рейнольдс (род. 19.11.1946). Линда начинала свою карьеру как актриса, но позже стала кастинг-директором, как отец. Через год после развода с Рейнольдсом, 18 мая 1953 года, актриса вышла замуж за киномонтажёра и актёра Джона Уитни. 4 мая 1985 года, ровно за две недели до их 32-й годовщины свадьбы, Уитни скончался после продолжительной болезни в возрасте 67-ми лет.

1 февраля 1997 года Рейнольдс, страдавшая от застойной сердечной недостаточности, потеряла сознание и умерла на Манхэттен-Бич, штат Калифорния, во время прогулки со своей собакой. Ей было 79 лет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США